STG peut désigner :
 Spécialité traditionnelle garantie ;
 Baccalauréat sciences et technologies de la gestion, une série et un bac français ;
 Section technique du génie, organe dépendant du génie militaire (une des composantes de l'armée française) pendant l'entre-deux-guerres, chargé notamment des fortifications ;
Abréviation de  en allemand, ce qui veut dire fusil d'assaut ;
 .stg, extension de fichier de sauvegarde ActiveSync.